Хажиновская Шида — река в Ишимбайском районе Башкортостана, правый приток Селеука. Длина реки — 24 км, площадь водосбора — 88,7 км².

Исток реки находится в уральской тайге.

По берегу реки расположены деревни Хазиново и Азнаево.

Вдоль русла реки, то с правой, то с левой стороны, проложена местная дорога из Азнаево в Асиялан.

Недалеко от деревни Хазиново находится карстовый источник Берхомут, часть воды которого течёт в реку Хажиновская Шида, часть для снабжения питьевой водой города Стерлитамака.

Топографическая карта

Примечания 

Притоки Селеука
Реки Ишимбайского района